Khustup' Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet, nära staden Kapan och  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Khustup' Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Khustup' Lerr ingår i Meghru Lerrnashght'a.

Terrängen runt Khustup' Lerr är huvudsakligen bergig, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Khustup' Lerr. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer nordost om Khustup' Lerr. 

Trakten runt Khustup' Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Khustup' Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Meghru Lerrnashght'a
Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre